Il singolare del torneo di tennis ATP Bologna Outdoor 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Marcelo Ríos che ha battuto in finale Marcelo Filippini 6–2, 6–4.

Teste di serie 

 Gilbert Schaller (quarti di finale)
 Richard Fromberg (primo turno)
 Francisco Clavet (primo turno)
 Javier Sánchez (semifinali)

 Arnaud Boetsch (secondo turno)
 Vince Spadea (primo turno)
 Sláva Doseděl (quarti di finale)
 Renzo Furlan (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Bologna Outdoor 1995
ATP Tour 1995